Wiener Städtische LIGA - 20. sezon rozgrywek o mistrzostwo Serbii w sezonie 2010/2011 organizowany przez Udruženje odbojkaških klubova prvih liga (UOKPL). Zainaugurowany został 22 października 2010 roku i trwał do wiosny 2011 roku. 

W sezonie 2010/2011 w Lidze Mistrzów Serbię reprezentować będzie , w Pucharze CEV - , natomiast w Pucharze Challenge -  oraz .

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Półfinały 
(do trzech zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Faza play-out 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Statystyki, varia

Sety, małe punkty

Liderzy

Bibliografia 
 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Serbii
2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
2010 w Serbii
2011 w Serbii